Mokry bzw. Mokrý ist der Familienname folgender Personen:

 Karel Mokrý (* 1959), tschechischer Schachmeister
 Mirko Mokry (* 1978), deutscher Politiker und Manager
 Rudolf Mokry (1905–1944), deutscher Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus und NS-Opfer